«Робинзон Крузо» (, 1913) — американский короткометражный художественный фильм Отиса Тёрнера. Премьера фильма состоялась 29 июля 1913 года.

Описание 

Постановка является одной из наиболее ранних экранизаций романа Даниэля Дефо. Фильм записан на трёх рулонах киноплёнки. Информация об их судьбе разнится: по одним данным, они не сохранились, по другим же — они хранятся в Лондонском музее кинематографии, однако степень их сохранности неизвестна.

В ролях

Критика 
Журнал  дал фильму исключительно положительную оценку:

<…> нам ещё не доводилось видеть подобных картин, которые доставляли бы столько удовольствия и так сильно согревали бы наши сердца.

Примечания

Ссылки 
 

Короткометражные фильмы США
Приключенческие фильмы США
Робинзон Крузо
Фильмы США 1913 года
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США